Ignacy Rychłowski (szambelan)
 Ignacy Rychłowski (żołnierz)